«Био-сила» — кинофильм.

Сюжет 

Ракета, на борту которой находится специальный особо опасный биологический материал, терпит крушение в отдалённой лесной местности.
К месту крушения посылают специальную армейскую команду, для того чтобы собрать остатки уцелевшего биоматериала и доставить его на базу для исследований. Один человек из армейской команды при контакте с биоматериалом заражается, превращается в монстра и убивает почти всех из остальной части команды. Спастись удаётся только одному человеку, которому помогают брат с сестрой, живущие в лесу, пряча его в своём убежище.
Спасшийся пытается остановить своего бывшего приятеля и одновременно борется против другой армейской спецкоманды, которая направлена уже для уничтожения биоматериала и остатков ракеты. Биоматериал, который находился в ракете, мог быть использован для создания суперсолдат и был запрещён. Крушение ракеты было преднамеренным, для того чтобы эксперимент всё-таки состоялся.

В ролях 
 Лео Росси — Холлинджер
 Тед Приор — курьер
 Дениз Кросби — Кэрол-Энн
 Грант Джеймс — сенатор Робертс
 Джек Форчинито — Джонс (1 команда)
 Марк Краснов — Лоренцо (1 команда)
 Джексон Боствик — Тэкс (1 команда)

Ссылки 
 Обзор фильма на Фильм.Ру
 Mutant Species (1995)

Научно-фантастические фильмы США